Spielende Kinder steht für:

 Spielende Kinder (Budapest) (Játszó gyerekek), Skulpturengruppe in Budapest, Ungarn 
 Spielende Kinder (Hannover), Springbrunnen in Hannover

Siehe auch:
 Gleichnis von den musizierenden Kindern, biblisches Gleichnis